Ваверн:

 Ваверн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.
 Ваверн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Трир-Саарбург.